Rotbuch steht für
 Rotbuch Kirche, polemische Schrift
 Rotbuch Verlag, Berlin

Siehe auch:
 Rotbuche
 Rotbuchen
 Rotes Buch
 Rothbucher